Höfgen steht für:

Namensträger
 Hendrik Höfgen, fiktiver Charakter; Hauptfigur im Roman Mephisto von Klaus Mann, siehe Mephisto (Roman)
 Lothar Höfgen (* 1936), deutscher Tänzer, Choreograf und Ballettdirektor

Orte
 Höfgen (Grimma), Ortsteil der Stadt Grimma, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Höfgen (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Höfgen (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Höffgen
 Höfchen